Kreiskolbenpumpen sind Verdrängerpumpen. In der Funktionsskizze wird im dargestellten Augenblick Fördermedium (c) von den rotierenden Kolben aus der Pumpe herausgepresst. Rotieren die Kolben weiter, wird

 das Fördermedium aus der abgeteilten Kammer (b) zum Auslass gefördert
 anstehendes Fördermedium (a) durch den ersten Kreiskolben vom Einlass getrennt
 und dann oberhalb dieses Kolbens zum Auslass gefördert.

Die beiden gewölbten Kreiskolben laufen berührungsfrei in zylindrischen, totraumfreien Kammern des Pumpengehäuses.

Die auf das Fördermedium wirkenden Scherkräfte sind bei dieser Bauform gering. Daraus resultiert eine schonende, pulsationsarme Förderung von niedrig- bis hochviskosen Medien, auch mit Feststoffanteilen (z. B. unzerkleinerte Früchte).

Bei Pumpen für die Lebensmittelindustrie sind Pumpeninnenraum und alle mit der Förderflüssigkeit in Berührung kommenden Teile meist so ausgeführt, dass sie ohne Demontage mittels Durchlaufspülung rückstandsfrei gereinigt werden können (CIP Reinigung).

Siehe auch 
 Roots-Gebläse
 Drehkolbenpumpe

Weblinks 

 Flash-Animation des Förderprinzips einer Kreiskolbenpumpe (Drehkolbenpumpe)

Kolbenpumpe